Флаг Осе́тии:
 Флаг Северной Осетии
 Флаг Южной Осетии